O calendário discordiano é um modo de organizar o tempo de forma macroscópica de maneira diferente, alternativa ao calendário gregoriano e a qualquer outro, adoptada pelos adeptos do Discordianismo.

No calendário discordiano, o ano é dividido em cinco meses de 73 dias (Caos, Discórdia, Confusão, Burocracia e Consequências), e cada semana tem cinco dias (Docemanhã, Horadobum, Diapicante, Espinho-espinho, Laranja Poente). O calendário discordiano tem como ano 0 o ano 1166 a.e.c., ano apontado pelo próprio Principia Discordia como início da maldição de Caracinza. No calendário há feriados: todos os dias 5 e 50 de cada mês são feriados, homenageando o mês (como o Fluxo de Caos, 50 de Caos) ou um apóstolo específico (como o Dia de Malaclypse, 5 de Conseqüências)

Anos bissextos
A cada quatro anos o calendário discordiano tem um feriado extra: o Dia de São Tiby (St. Tiby). Isso normaliza o calendário em relação ao gregoriano, que possui um dia a mais no ano bissexto.

Apesar do que diz o senso comum, o dia a mais no mês de Fevereiro é o 24, não o 29. Apesar disso, o dia de St. Tiby continua sendo incluído entre os 59.º e 60.º dias de Caos.

Posicionamento do St. Tiby
O mês de Caos continua tendo 73 dias, pois no calendário o dia de St. Tiby é identificado como tal, não como mais um dia.

Tradução
Na versão brasileira do Princípia Discordia, traduzida pelo Rev. Ibrahim Cesar, traduziu-se "Aftermath" como "Conseqüências" (o quinto e último mês do ano). Algumas vezes no Brasil o termo "Pós-matemática" foi usado para denominar o mês, mas não há consenso quanto ao nome correto - talvez ele não exista, de qualquer forma. Uma notação elegante, porém não mais correta, é usar o nome do mês precedido por das: "das Conseqüências". Assim, se estivermos nos referindo ao quinto dia do mês das Consequências, a data ficaria assim:

Quinto dia das Conseqüências de 3174 YOLD

Também é interessante notar que a tradução do termo "Aftermath" como "Conseqüências" dá o efeito de que o ano está caminhando para suas conseqüências - o que provê um senso de humor, inclusive, ao calendário. Desse modo, a maioria dos discordianos usa essa tradução.

DDate
Quase todas as distribuições Linux vêm com um código DDate. Como explicado pelo Rev. Tiago Madeira:

Sem argumento, ele retorna a data de hoje. Com argumento (dia mês ano -- gregorianos) ele retorna essa data discordiana.

$ ddate
Today is Sweetmorn, the 51st day of Chaos in the YOLD 3174
$ ddate 06 07 1990
Boomtime, Confusion 41, 3156 YOLD

ddate também aceita um argumento que é o formato da data.

$ ddate +Dia\ %d
Dia 51

Calendário Santo-Discordiano
Como a mudança do calendário discordiano se dá apenas nos dias, nas semanas e nos meses, 
Santaum sugeriu, em 45 de Caos de 3174 YOLD, um novo sistema de contagem de tempo preliminar e em menor escala - horas, minutos e segundos - que no início foi chamado de calendário santaumniano, pois envolvia também uma contagem macroscópica diferente.

Em pouco tempo a ideia foi se extinguindo e ao mesmo tempo se transformando, e partiu dele a sugestão de misturar uma contagem do tempo conhecida e criada pelos franceses no final do século XVIII - Horas Métricas - com o calendário discordiano. Surgiu, assim, o Calendário Santo-Discordiano, que mantém o Calendário Discordiano e adiciona a ele a contagem de tempo de base 10.

No Calendário Santo-Discordiano, um dia de 86.400 segundos é transformado num dia de 100.000 segundos. O dia teria 10 horas, cada hora teria 100 minutos e cada minuto teria 100 segundos. Cada hora santo-discordiana equivaleria a 2:24 horas comuns, e cada hora comum equivaleria a (em média) 42 minutos santo-discordianos. O segundo Santo-discordiano equivale a 0,864 segundos convencionais (86.400 segundos diários dividido por 100.000 segundos Santo-discordianos).

Nomenclatura do Calendário Santo-Discordiano
hsd - Hora Santo-Discordiana (1/10 do dia) - duas horas e vinte e quatro minutos convencionais

msd - Minuto Santo-Discordiano (1/1000 do dia)

ssd - Segundo Santo-Discordiano (1/100000 do dia)

riff - Dez minutos Santo-Discordianos (1/100 do dia) - quinze minutos convencionais

Ligações externas
Adendo ao Calendário Santo-discordiano
Funções para usar as datas discordianas em páginas PHP
Implementação do Calendário Santo-Discordiano
Calendário Discordiano

Discordianismo